Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as Australian Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt Viktorija Azaranka volt, aki ezúttal is eljutott a döntőig, s ott 4–6, 6–4, 6–3-ra legyőzte a kínai Li Nát. Azaranka pályafutása második Grand Slam-diadalát aratta az előző évi Australian Open után. Akkor az volt a tét, hogy a fehérorosz játékos életében először meg tudja-e szerezni a világelsőséget, míg ebben a fináléban az, meg tudja-e tartani. Amennyiben Serena Williams bejutott volna az elődöntőbe, mindenképpen átvette volna a vezetést a világranglistán, a negyeddöntőben azonban – részben mert sérüléssel bajlódott – váratlan vereséget szenvedett a karrierje első major elődöntőjébe jutó Sloane Stephenstől. Az őt legyőző Azarankának a pozíció megőrzéséhez nyernie kellett a fináléban is, s ez 2 óra 40 perc alatt sikerült neki.

Kiemeltek

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 PR = védett ranglista
 w/o = az ellenfél visszalépett

Döntők
{{8TeamBracket-Tennis3
| RD1=Negyeddöntők
| RD2=Elődöntők
| RD3=Döntő

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Viktorija Azaranka
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Serena Williams
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=4
| RD1-seed4=29
| RD1-team4= Sloane Stephens
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=6

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Li Na
| RD1-score5-1=7
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=4
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=5
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=19
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Marija Sarapova
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Viktorija Azaranka 
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=29
| RD2-team2= Sloane Stephens 
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=6
| RD2-team3= Li Na
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Marija Sarapova 
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=2
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Viktorija Azaranka  
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=6
| RD3-seed2=6
| RD3-team2= Li Na 
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=4
| RD3-score2-3=3
}}

 Felső ág 
 Első szakasz 

 Alsó ág 
 Ötödik szakasz 

 Hetedik szakasz 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Angelique Kerber
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Elina Szvitolina
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Lucie Hradecká
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Kiki Bertens
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=68
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Casey Dellacqua
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=60
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Madison Keys
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Stefanie Vögele
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=30
| RD1-team08= Tamira Paszek
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=19
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2='''7
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Michelle Larcher de Brito
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Camila Giorgi
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

N1